Кирхберг — топоним.

Германия 
 Кирхберг  () — город в земле Саксония.
 Кирхберг  () — город в земле Рейнланд-Пфальц.
 Кирхберг-на-Ягсте  () — город в земле Баден-Вюртемберг.
 Кирхберг  () — коммуна в земле Бавария.
 Кирхберг-им-Вальд  () — коммуна в земле Бавария.
 Кирхберг-на-Иллере  () — коммуна в земле Баден-Вюртемберг.
 Кирхберг-на-Муре  () — коммуна в земле Баден-Вюртемберг.
 Эрльбах-Кирхберг  () — коммуна в земле Саксония.

Австрия 
 Кирхберг  () — коммуна в федеральной земле Тироль, округ Кицбюэль.
 Кирхберг  () — коммуна в федеральной земле Верхняя Австрия, округ Рорбах.
 Кирхберг-Маттигхофен  () — коммуна в федеральной земле Верхняя Австрия, округ Браунау-на-Инне.
 Кирхберг-на-Ваграме  () — ярмарочная коммуна в федеральной земле Нижняя Австрия, округ Тульн.
 Кирхберг-на-Вальде  () — ярмарочная коммуна в федеральной земле Нижняя Австрия, округ Гмюнд].
 Кирхберг-на-Векселе  () — ярмарочная коммуна в федеральной земле Нижняя Австрия, округ Нойнкирхен.
 Кирхберг-на-Вильде  — ярмарочная коммуна в федеральной земле Нижняя Австрия, округ Цветль.
 Кирхберг-на-Пилахе  () — ярмарочная коммуна в федеральной земле Нижняя Австрия, округ Санкт-Пёльтен.
 Кирхберг-на-Рабе  () — коммуна в федеральной земле Штирия, округ Фельдбах.
 Кирхберг-Тенинг  () — коммуна в федеральной земле Верхняя Австрия, округ Линц.

Швейцария 
 Кирхберг () — коммуна в кантоне Берн, округ Бургдорф.
 Кирхберг  () — коммуна в кантоне Санкт-Галлен, округ Тоггенбург.
 Кирхберг () — поселок в кантоне Тургау, округ Фрауэнфельд.

